Ernst Reiterer (1851-1923), un compositeur d'opérettes et chef d'orchestre autrichien ;
 Patrick Reiterer (né en 1990), un pilote automobile italien ;
 Werner Reiterer (né en 1968), un athlète australien, spécialiste du lancer du disque.